Э́лия Флаци́лла, Э́лия Флаки́лла (, также Флакцилла, Плакилла, Плацилла; ум. 385-386) — первая жена Феодосия I. Как и её супруг, уроженка Испании. Мать императоров Аркадия и Гонория, а также дочери Пульхерии, умершей в детстве (385 год).

Была известна своим благочестием и благотворительностью. По свидетельству Феофана Исповедника, Флацилла была «милосердная к бедным и своими руками служившая прокажённым и болящим». Сохранились надгробные речи святого Григория Нисского на погребение Пульхерии и Флациллы.

После смерти Флациллы жители Антиохии, недовольные введёнными в 387 году податями, сбросили её статую. Император «по чрезвычайной любви своей к благочестивейшей Плацилле» хотел истребить антиохийцев, но помиловал их по ходатайству епископа Флавиана. По этому случаю Иоанн Златоуст, бывший в то время антиохийским священником, «говорил удивительные увещательные слова к посягнувшим на царские статуи».

Канонизирована Православной церковью в лике благоверных, память совершается 15 сентября (по юлианскому календарю).

Примечания

Литература 
 Holum K.G. Theodosian Empresses: Women and Imperial Dominion in Late Antiquity. Berkeley: University of California Press, 1989 (The Transformation of the Classical Heritage, III)

Супруги римских императоров
Святые по алфавиту
Канонизированные императрицы
Благоверные
Христианские святые IV века
Супруги правителей IV века